Aribo steht für:

 Arbeo von Freising (um 723–784), Bischof von Freising
 Aribo I. (Ostmark) (vor 850–nach 909), Graf im Traungau und Markgraf der bayerischen Ostmark
 Aribo (Leoben) (Aribo II., urkundlich 904), Graf im Leobental
 Aribo I. († 1001/1020), Graf im Chiemgau und Leobengau, Pfalzgraf von Bayern
 Aribo (Mainz) (um 990–1031), Erzbischof von Mainz
 Aribo von Sonnenburg († nach 1022), vermutlich ein Sohn des bayrischen Pfalzgrafen Chuono 
 Aribo II. (1024–1102), Pfalzgraf von Bayern
 Aribo Scholasticus (11. Jh.), Benediktinermönch und Musiktheoretiker

Aribo ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Aribo (* 1996), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aribert
 Aribonen